Barão de Silveiras ou Barão das Silveiras pode referir-se a:

Brasil 
Barão de Silveiras é um título nobiliárquico criado por D. Pedro II do Brasil, por Carta de 14 de Março de 1860, em favor de Antônio Tertuliano dos Santos.

 Titulares
 Antônio Tertuliano dos Santos, 1.° Barão de Silveiras.

Portugal 

Barão das Silveiras é um título nobiliárquico criado por D. Carlos I de Portugal, por Decreto de 20 de Março de 1890, em favor de Vicente António de Brito Falé.

Titulares
 Vicente António de Brito Falé, 1.º Barão das Silveiras.

+Silveiras
+Silveiras